НХЛ у сезоні 1972/1973 — 56-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 7 жовтня 1972. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 10 травня 1973 між Монреаль Канадієнс та Чикаго Блек Гокс перемогою «Канадієнс» 6:4 в матчі та 4:2 в серії. Це вісімнадцята перемога в Кубку Стенлі «канадців».

Підсумкові турнірні таблиці 
До чемпіонату приєднались два клуби: Нью-Йорк Айлендерс та Атланта Флеймс.

Східний дивізіон

Західний дивізіон

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1972/1973 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезони НХЛ
1972 у хокеї з шайбою
1973 у хокеї з шайбою
1972 у канадському спорті
1973 у канадському спорті